Aquesta llista mostra els 693 municipis (communes) del departament de l'Oise ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal. (CAB): Comunitat d'aglomeració del Beauvaisis, creada el 2004.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants de l'Oise

 
Oise